Findlay (Illinois)
 Findlay (Ohio)
 Nancy Findlay (artiestennaam Findlay), Engelse zangeres